Єлизавета Австрійська:
  Єлизавета Австрійська (1285—1352), дружина герцога Лотарингії Феррі IV
  Єлизавета Австрійська (1436—1505), дружина короля польського і великого князя литовського Казимира IV
  Єлизавета Австрійська (1526—1545), дружина короля польського і великого князя литовського Сигізмунда II Августа
  Єлизавета Австрійська (1554—1592), дружина короля Франції Карла IX
  Єлизавета Франциска Марія Австрійська (1831—1903), ерцгерцогиня австрійська з династії Габсбургів
  Єлизавета Баварська (1837—1898), імператриця Австрії, дружина Франца Йосифа I
 Єлизавета Марія Австрійська (1883—1963), внучка попередньої, донька кронпринца Рудольфа
  Єлизавета Франциска Австрійська (1892—1930), австрійська принцеса, дочка ерцгерцога Франца Сальватора Австрійського
 Єлизавета Австрійська (1922—1993), австрійська принцеса, дочка імператора Австрії Карла I